Tatjana Wladimirowna Jegorowa ist der Name folgender Personen:

* Tatjana Wladimirowna Jegorowa (Botanikerin) (1930–2007), sowjetisch-russische Pflanzenkundlerin 
 Tatjana Wladimirowna Jegorowa (Fußballspielerin) (1970–2012), russische Fußballspielerin und -trainerin